Chassé – passo di danza
 Chassé – ex comune francese nella regione Paesi della Loira
 Chasse-sur-Rhône – comune francese nella regione Alvernia-Rodano-Alpi
 David Chassé – generale olandese